Thorpe kan syfta på:

 Thorpe, Cumbria – en ort i Cumbria, England
 Thorpe, Derbyshire – en ort och civil parish i Derbyshire, England
 Thorpe, East Riding of Yorkshire – en ort i East Riding of Yorkshire (distrikt), East Riding of Yorkshire, England
 Thorpe, Lincolnshire – en ort i Lincolnshire, England
 Thorpe, Norfolk – en ort i Norfolk, England
 Thorpe, North Yorkshire – en ort och civil parish i North Yorkshire, England
 Thorpe, Nottinghamshire – en ort och civil parish i Nottinghamshire, England
 Thorpe, Surrey – en ort i Surrey, England
 Thorpe (efternamn) – ett engelskt efternamn